{{НП+Россия
 |статус                   = Село
 |русское название         = Новоурупское
 |оригинальное название    = 
 |изображение              = 
 |описание изображения     = 
 |герб                     = 
 |флаг                     = 
 |lat_deg                  = 44|lat_min = 38|lat_sec = 33
 |lon_deg                  = 41|lon_min = 20|lon_sec = 43
 |CoordScale               = 
 |регион                   = Краснодарский край
 |регион в таблице         = 
 |вид района               = муниципальный район
 |район                    = Успенский район
 |район в таблице          = Успенский район (Краснодарский край)Успенский
 |вид поселения            = сельское поселение
 |поселение                = Трёхсельское сельское поселениеТрёхсельское
 |поселение в таблице      = 
 |внутреннее деление       = 
 |вид главы                = 
 |глава                    = 
 |дата основания           = 1874 год
 |первое упоминание        = 
 |прежние имена            = Либенталь, ' |статус с                 = 
 |площадь                  = 
 |высота центра НП         = 327
 |климат                   = 
 |население                =
|год переписи             =
|плотность                = 
 |агломерация              = 
 |национальный состав      = 
 |конфессиональный состав  = 
 |этнохороним              = 
 |почтовый индекс          = 352465
 |телефонный код           = 86140
 |цифровой идентификатор   =
 |категория в Commons      = 
 |сайт                     = 
 |add2n                    = Номенклатура листа карты
 |add2                     = L-37-131
}}Новоурупское (бывш. Либенталь, ; также Ливонское) — село в Успенском районе Краснодарского края. Входит в состав Трёхсельского сельского поселения.

 Варианты названия 
 Ливенталь,
 Левенталь,
 Ливонское (Лёвенталь),
 Ново-Урупское.

 География 
Село расположено на правом берегу Урупа, в равнинной зоне, в 4 км к югу от центра сельского поселения — села Трёхсельское.

Выше по течению (южнее) расположено село Пантелеймоновское, ниже — хутор Воронежский, на противоположном берегу реки — станица Бесскорбная.

 История 
Основано в 1874 году эстонскими переселенцами.
По другим сведениям современное селение основано в 1912 году.

Первоначально на его месте находилось немецко-эстонское село Либенталь, в котором по данным за 1897 год проживало 987 человек. До 1917 года населённый пункт входил в состав Баталпашинского/Урупского отдела Кубанской области.

15 мая 1915 года селение Ливонское Баталпашинского отдела переименовано в селение Юрьевское'''. По всей видимости в начале 1920-х годов селу было возвращено прежнее название. Но уже в 1936 году оно вновь было переименовано — в Ново-Урупское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Успенского района (Краснодарский край)
Места поселения российских немцев в Краснодарском крае
Эстонские поселения вне Эстонии